Ла Патрона има више значења:

 Ла Патрона (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Патрона (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Патрона (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Патрона (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику